Подебрады — город в Чехии.
 Подебрады — замок в городе Подебрады
 Паны из Подебрад — чешский дворянский род, из которого происходил король Чехии Йиржи из Подебрад.